Ez a lap a Csoda Kitty epizódjainak listája

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Források
 

Televíziós sorozatok epizódlistái